Diese Liste enthält alle Städte in der DDR, die bei einer der Volkszählungen (1950, 1960, 1971, 1981) oder 1988 mehr als 30.000 Einwohner hatten. 

1 Berlin: 2007: inklusive der westlichen Stadtteile; nur Gebiet von Ost-Berlin: 1.300.941
2 Halle: 1971, 1981 und 1988: inklusive der kreisfreien Stadt Halle-Neustadt
3 Chemnitz: 1950 und 2007: Chemnitz, sonst: Karl-Marx-Stadt
4 Dessau: 2007: Dessau-Roßlau
5 Eberswalde: 1971, 1981 und 1988: Eberswalde-Finow
6 Eisenhüttenstadt: 1961 aus Stalinstadt und Fürstenberg (Oder) (mit Schönfließ) gebildet; 1960: Stalinstadt 24.372 Ew., Fürstenberg (Oder) 6.749 Ew.
7 Bitterfeld und Wolfen: 2007: Bitterfeld-Wolfen

Siehe auch 
 Liste der Groß- und Mittelstädte in Deutschland
 Liste der Städte und Gemeinden über 3000 Einwohner in der DDR (1970)

DDR
Stadteddr